Dohnsen ist der Ortsname von:
 Dohnsen (Bergen), Ortsteil der Stadt Bergen, Landkreis Celle
 Dohnsen (Halle), Ortsteil der Gemeinde Halle, Landkreis Holzminden